Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 51-es jelzésű trolibuszok:

Lengyelország 

 51-es trolibusz (Varsó, 1948–1967)megszűnt
 51-es trolibusz (Varsó, 1983–1995)megszűnt